Francja:
 Mézières-au-Perche – gmina
 Mézières-en-Brenne – gmina
 Mézières-en-Drouais – gmina
 Mézières-en-Santerre – gmina
 Mézières-en-Vexin – gmina
 Mézières-lez-Cléry – gmina
 Mézières-sous-Lavardin – gmina
 Mézières-sur-Couesnon – gmina
 Mézières-sur-Issoire – gmina
 Mézières-sur-Oise – gmina
 Mézières-sur-Ponthouin – gmina
 Mézières-sur-Seine – gmina

Szwajcaria:
 Mézières – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne

Osoby:
 Alfred Mézières – francuski polityk
 Philippe de Mézières – francuski dyplomata

Zobacz też:
 Charleville-Mézières
 Gare de Charleville-Mézières
 Jorat-Mézières
 Maizières
 Prix-lès-Mézières
 Séry-lès-Mézières